Lignerolles kan syfta på:
 Lignerolles, Allier
 Lignerolles, Côte-d'Or
 Lignerolles, Eure
 Lignerolles, Indre
 Lignerolles, Orne